Хе́ге () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Хеге, Эрнст — немецкий кёрлингист.
 Хеге-Шёлль, Альмут (урожд. Хеге, Альмут) — немецкая кёрлингистка и тренер.
 Ван Хеге, Луи (Хеге, Луи Ван; 1869—1975) —  бельгийский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1920.